Grajaú ist der Name folgender brasilianischer Orte:
 einer Gemeinde im brasilianischen Maranhão, siehe Grajaú (Maranhão)
 eines Distrikts in São Paulo, siehe Grajaú (São Paulo)
 eines Stadtteils von Rio de Janeiro, siehe Grajaú (Rio de Janeiro)
 eines Flusses in Acre, siehe Río Grajaú

Grajaú ist der Name von:
einem brasilianische Patrouillenboot (NPa Grajaú (P-40))